Gore hace referencia a varios artículos:

Localidades
 Gore (Etiopía), ciudad etíope de la Región Oromo.
 Gore (Nueva Zelanda), localidad de Nueva Zelanda.
 Gore (Oklahoma), localidad estadounidense del estado de Oklahoma.
 Gore (Quebec), cantón canadiense, de Quebec.
 Gore (cráter)

Género cultural
Término utilizado para referirse a la inclusión de sangre, fluidos del cuerpo y pequeños trozos de carne de manera explícita:
 Cine gore, subgénero de película de horror.
 Goregrind, subgénero del Grindcore.
 Gore (manga), género del manga y Anime.
Goremanía, libro del crítico de cine y escritor Jesús Palacios.

Música 
 Gore (álbum)

Administración pública 
 GORE, abreviatura que designa a los gobiernos regionales de Chile, órganos colegiados que administran las regiones de ese país.
 Gore, abreviatura que designa a los gobernadores regionales de Chile, órganos unipersonales titulares de los gobiernos regionales de ese país.

Personas
 Al Gore, exvicepresidente de los Estados Unidos y activista medioambiental.
 Tipper Gore, esposa de Al Gore.
 Kristin Gore, guionista de televisión, hija de Al y Tipper Gore.